Murawiec – miejscowość w województwie lubelskim
 murawiec – rodzaj grzybów
 Murawiec – staw w gminie Lubsza, powiecie brzeskim, województwie opolskim

Linki zewnętrzne